Paul Richards (1924-1974) – attore statunitense
Paul Richards – scenografo e arredatore per il cinema attivo dagli anni novanta
Paul Richards (1908-1986) – giocatore di baseball statunitense
Paul W. Richards (n. 1964) – astronauta statunitense
Paul Linford Richards – fisico statunitense e vincitore del Premio Frank Isakson
Paul G. Richards (n. 1943) – sismologo statunitense